Agostino steht für:

 (12848) Agostino, Asteroid des Hauptgürtels

Agostino ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Agostino (1928–2014), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Kenny Agostino (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lazaro Agostino (1570–1642), Schweizer Baumeister, siehe Lazaro Agustoni
 Paul Agostino (* 1975), australischer Fußballspieler italienischer Herkunft

Siehe auch:
 Agostinho
 Agostini
 D’Agostino